Mike McParland (né le  à North Bay) est un joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de LNB en 1989 avec le EHC Chur
 Meilleur pointeur lors des saisons régulières de 1982 à 1986 de LNB avec SC Rapperswil-Jona et aussi avec HC La Chaux-de-Fonds en 1986-1987

Statistiques

En club 

|1976-1977 || Wolves de Sudbury ||OHA 
||46 ||14 ||23 ||37 || 12 || || || || ||
|-
|1977-1978  || Wolves de Sudbury  ||OHA 
||64 ||15 ||47 ||62 || 26 || || || || ||
|-
|1980-1981 || Aquatherm Assen ||Eredivisie 
||32 ||50 ||48 ||98 || || || || || ||
|-
|1981-1982 ||HC Salzburg ||Autriche 
||37 ||47 ||48 ||38 || || || || || ||
|-
|1982-1983 ||SC Rapperswil-Jona ||LNB 
||38 ||42 ||51 ||93 || || || || || ||
|-
|1983-1984 || SC Rapperswil-Jona ||LNB ||42 ||46 ||49 ||95 || 38 || || || || ||
|-
|1984-1985 || SC Rapperswil-Jona ||LNB ||38 ||48 ||46 ||94 || || || || || ||
|-
|1985-1986 || SC Rapperswil-Jona ||LNB ||34 ||36 ||52 ||88 || 38 || || || || ||
|-
|1986-1987 ||HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||33 ||30 ||48 ||75 ||42 || || || || ||
|-
|1987-1988 ||HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||23 ||18 ||24 ||42 ||22 || || || || || 
|-
|1988-1989 || EHC Chur ||LNB 
||2 ||5 ||0 ||5 ||0 || || || || ||

|210 ||255 ||270 ||495|| 102 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1958
Naissance à North Bay
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur du HC Coire
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Entraîneur du HC Fribourg-Gottéron
Attaquant de hockey sur glace